Каре́лина — женская форма фамилии , а также топоним.
 Фамилия 
 Карелина, Вера Марковна (1870 — после 1925) — деятель российского рабочего движения, один из лидеров «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», соратница Георгия Гапона.
 
 Карелина, Елизавета Григорьевна (более известна под фамилией Бекетова; 1834—1902) — русская переводчица, дочь путешественника Г. С. Карелина, бабушка А. А. Блока.
 Карелина, Светлана Александровна (род. 1966) — юрист, профессор МГУ.
 Карелина, Татьяна Алексеевна (1916—2001) — советская конькобежка, чемпионка мира. Топоним 
 Карелина — урочище в Свердловской области России.
 Карелина — деревня в Вагайском районе Тюменской области России.

 См. также 
 Корелина
 Карелино
 Карелкино